El nombre de Monasterio de la Encarnación o cualquiera de sus variantes: Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación; Convento de Nuestra Señora de la Encarnación; Monasterio de Santa María de la Encarnación; Convento de Santa María de la Encarnación
son el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como monasterios o conventos en honor a la Encarnación, es decir, el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella la salvación del hombre.

Advocación 

 Nuestra Señora de la Encarnación:
– Festividad: 25 de marzo.

Monasterios y conventos 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Real Monasterio de la Encarnación, (B.I.C.), convento de monjas agustinas recoletas en la ciudad de Madrid;
 Monasterio de la Encarnación, (B.I.C.), antiguo convento de monjas franciscanas en la ciudad de Albacete;
 Monasterio de la Encarnación, (B.I.C.), monasterio cisterciense en la ciudad de Córdoba;
 Convento de la Encarnación, convento de carmelitas descalzas en la localidad de Antequera;
 Convento de la Encarnación (Bilbao), (B.I.C.), antiguo convento de monjas dominicas en la localidad de Bilbao.
 Convento de la Encarnación (Osuna), convento de monjas mercedarias en la localidad de Osuna.

En México 
 Convento de la Encarnación (Ciudad de México), antiguo convento de monjas concepcionistas de la ciudad de México.